Żleb Chmielowskiego – żleb opadający z Pośledniej Przełączki w słowackich Tatrach Wysokich
 Żleb Chmielowskiego – żleb opadający z północnej ściany Mięguszowieckiego Szczytu w polskich Tatrach Wysokich